Лу́кас (, , ) — латинське прізвище та ім'я грецького (від Λουκᾶς) походження, а також топонім.

Прізвище 

 Джон Лукас (1976) — американський сценарист.
 Джордж Лукас (1944) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер («Зоряні війни»).
 Джош Лукас (1971) — американський актор.
 Едвард Лукас (1962) — британський журналіст, публіцист.
 Ізабель Лукас (1985) — австралійська актриса.
 Карлос Лукас (1930) — чилійський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Пол Лукас (1895—1971) — угорський та американський актор кіно.
 Рікардо Лукас (1974) — бразильський футболіст.
 Роберт Емерсон Лукас (1937) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки.
 Станіслав Лукас (1855—1882) — польський історик.

Ім'я 

 Лукас Андерсен (1994) — данський футболіст, атакувальний півзахисник.
 Лукас Барріос (1984) — парагвайський футболіст.
 Лукас Білья (1986) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Лукас Блек (1982) — американський кіноактор.
 Лукас Валльмарк (1995) — шведський хокеїст, центральний нападник.
 Лукас ван Фалькенборх (бл. 1535—1597) — нідерландський художник.
 Лукас Вінтра (1981) — грецький футболіст, захисник.
 Лукас Гофер (1989) — італійський біатлоніст, олімпійський медаліст (2014).
 Лукас Ігнасіо Аламан (1792—1853) — мексиканський державний діяч та історик.
 Лукас Йоркас (1986) — кіпріотський і грецький співак.
 Лукас Калабрезе (1986) — аргентинський яхтсмен, олімпійський медаліст (2012).
 Лукас Клапфер (1985) — австрійський лижний двоборець, олімпійський медаліст (2014).
 Лукас Кранах старший (1472—1553) — німецький художник епохи Відродження.
 Лукас Лейва (1987) — бразильський футболіст, опорний півзахисник.
 Лукас Маковський (1987) — канадський ковзаняр, олімпійський чемпіон (2010).
 Лукас Мендес (1990) — бразильський футболіст, захисник.
 Лукас Моура (1992) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Лукас Мудіссон (1969) — шведський кінорежисер і сценарист.
 Лукас Мюллер (1987) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).
 Лукас Ніл (1978) — австралійський футболіст, захисник.
 Лукас Пападімос (1947) — грецький економіст.
 Лукас Перес Мартінес (1988) — іспанський футболіст, нападник.
 Лукас Подольскі (1985) — німецький футболіст польського походження, нападник.
 Лукас Радебе (1969) — колишній південно-африканський футболіст, захисник.
 Лукас Сааткамп (1986) — бразильський волейболіст, олімпійський медаліст (2012).
 Лукас Спальвіс (1994) — литовський футболіст, нападник].
 Лукас Твала (1981) — південноафриканський футболіст, захисник.

Топонім

Лукас () — округ (графство) у штаті Айова
 Лукас () — округ (графство) у штаті Огайо
 Лукас — місто, штат Айова
 Лукас — місто, штат Канзас
 Лукас — місто, штат Техас
 Лукас — місто, штат Вісконсин
 Лукас — селище, штат Огайо

Інше 
 9349 Лукас (9349 Lucas) — астероїд головного поясу, відкритий 30 вересня 1991 року.
 Лукас (компанія), Лукас (бренд) — кондитерська компанія, заснована 1995 року.

Див. також 
 Люка
 Осіос-Лукас